Огден Пріца (1899—1941) — югославський математик, Народний Герой Югославії.
 Раде Пріца (* 1980) — шведський футболіст, нападник «Гельсінґборга».